Кали́нівка (; до 1945 року — Аблак-Аджи, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.